Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 voor gemeenten in de provincie Utrecht.

Abcoude

Amersfoort

Baarn

De Bilt

Breukelen

Bunnik

Bunschoten

Eemnes

Houten

IJsselstein

Leusden

Loenen

Lopik

Maarssen

Montfoort

Nieuwegein

Oudewater

Renswoude

Rhenen

De Ronde Venen

Soest

Utrecht

Utrechtse Heuvelrug

Veenendaal

Vianen

Wijk bij Duurstede

Woerden

Woudenberg

Zeist

Utrecht
Politiek in Utrecht (provincie)